Johan Lorentz kan henvise til far eller søn:
 Johan Lorentz den ældre (ca. 1580-1650) - tysk-dansk orgelbygger
 Johan Lorentz den yngre (1610-1689) - dansk komponist og organist